Anne van het Groene Huis, een boek van de Canadese schrijfster Lucy Maud Montgomery uit 1908
Verfilmingen van dit boek:
Anne of Green Gables (1919), film uit 1919 met Mary Miles Minter in de titelrol
Anne of Green Gables (1934), film uit 1934 met Anne Shirley in de titelrol
Anne of Windy Poplars, het vervolg uit 1940 op  de filmversie uit 1934
Anne of Green Gables (1956), televisiefilm uit 1956 met Toby Tarnow in de titelrol
Anne of Green Gables (1972), miniserie uit 1972 met Kim Braden in de titelrol
Anne of Green Gables (1985), film uit 1985 met Megan Follows in de titelrol
Anne of Green Gables: The Sequel, het vervolg uit 1987 op de filmversie uit 1985
Anne of Green Gables: The Continuing Story, het vervolg uit 2000 op de filmversie uit 1987
Anne of Green Gables: A New Beginning, het vervolg uit 2009 op de filmversie uit 2000
Anne of Green Gables (animatieserie), Japanse animatieserie die uit 50 afleveringen bestond
Anne of Green Gables: The Animated Series, Canadese animatieserie
Anne with an E, een 7-delige serie op Netflix